Paul Ehmann (Ludwigshafen, 1993. február 15. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
 
 Adatlapja az UC Santa Barbara oldalán

1993-ban született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek